Даркуль Куюкова (* , Тьокьолдьош, СРСР — † 20 березня 1997, Бішкек, Киргизстан) — радянська актриса театру та кіно, народна артистка СРСР (1967).

Вибіркова фільмографія 
 «Салтанат» (1955)
 «Перший вчитель» (1965)
 «Білий пароплав» (1975)
 «Сонячний острів» (1977)
 «Весняні канікули» (1980)
 «Долина предків» (1989)

Примітки

Посилання